Пајн Блаф има више значења:
 Пајн Блаф (Арканзас)
 Пајн Блаф (Вајоминг)